Agrotis obsoleta är en fjärilsart som beskrevs av Meadewaldo 1915. Agrotis obsoleta ingår i släktet Agrotis och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
obsoleta